Damernas bobåkning i vinter-OS 2006 ägde rum i Cesana Pariol i Turin, Italien mellan 20 och 21 februari 2006.

Medaljörer

Resultat

Referenser 

Damer